Piekło kobiet – książka Tadeusza Boya-Żeleńskiego
 Piekło Kobiet – polska grupa muzyczna
 Piekło Kobiet - Strajk dotyczący aborcji